Yaw steht für:
 eine Ethnie in Nordost-Thailand, siehe Nyaw (auch Yo, Jo, Tai Nyaw)
 eine Drehbewegung (Gierbewegung) um die senkrechte Achse
 Yaw axis: Gierachse, auch Hoch- oder Vertikalachse
 ein Akan-Vorname

Yaw ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Yaw (1946–2019), amerikanischer Fusionmusiker
 Gabriel Justice Yaw Anokye (* 1960), ghanaischer Geistlicher, Erzbischof von Kumasi
 Joachim Yaw (* 1973), ghanaischer Fußballspieler und -trainer

Yaw ist ein Namensteil von:
 Wee Cho Yaw (* 1929), singapurischer Bankier